V Kvalifikaci na Mistrovství světa ve florbale 2012 se bojovalo o zbylých 11 míst v základních skupinách.

Automaticky kvalifikovaní 

Pět nejlepších týmů z Mistrovství světa 2010 se kvalifikovalo automaticky:

Evropa

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Amerika 
Brazílie z finančních důvodů vzdala kvalifikaci. Zbývající týmy USA a Kanady tak postoupily automaticky.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky

Mistrovství světa ve florbale
Florbal ve Švýcarsku
Florbal v roce 2012